

Anatomie 
 Talus est synonyme d'os astragale.

Architecture 
Au sens premier, le talus d'un parement de mur désigne la pente ou inclinaison qui est donnée au parement de façon qu'il soit de profil légèrement oblique et non pas rigoureusement vertical et ce afin d'obtenir une plus grande stabilité. On parle de mur « à talus ». 

Au sens dérivé, le talus est la face d'un parement de mur présentant une inclinaison plus grande que le fruit mais moins grande que le glacis. Dans le talus, l'angle formé avec l'horizontale est supérieur à 30°. On parle de « mur taluté ».

Voir aussi :
bastion ;
escarpe et contrescarpe.

Construction 
Un talus est une surface de terrain pentue résultant de travaux de terrassement par exemple lors de la construction d’une route ou d’une digue. Voir aussi « talutage en gradin ».

Typographie 
Le talus correspond à certaines parties d'un caractère.

Géographie/géologie 

En géomorphologie, un talus est un terrain en pente modérée (20 à 35°, ce qui le distingue de l'escarpement), qui limite une plaine, un glacis, un plateau, une banquette, une terrasse, un fossé, une tranchée.
 Le talus continental sépare le plateau continental des plaines abyssales. 
 Les talus sont les principaux éléments constitutifs du bocage.

Localité 
Talus-Saint-Prix est une commune française de la Marne.

Mythologie 
 Talus est une autre graphie de Talos, géant de bronze gardien de la Crète.

Paléontologie 
 Talus est un genre éteint de trilobites de la famille des Acastidae.

Notes et références